Иоганн Байер (; 1572, Райн, Бавария — 7 марта 1625, Аугсбург) — немецкий астроном и юрист, историк астрономии.

Начал изучать философию в Ингольштадте в 1592 году и позже переехал в Аугсбург, чтобы работать адвокатом. Он заинтересовался астрономией, находясь в Аугсгбурге. В конечном счёте стал юрисконсультом в аугсбургском городском совете в 1612 году.

Наиболее известной его работой стал звёздный атлас «Уранометрия» (), изданный в 1603 году, который стал первым атласом, охватившим всю небесную сферу. Он ввёл систему обозначений звёзд с помощью греческих букв, а также несколько новых созвездий.

В честь Байера назван кратер на Луне.

Ссылки 
 

История астрономии
Астрономы Германии
Астрономы по алфавиту
Юристы Германии